Ellips (wiskunde) - een bepaalde convexe, gesloten kromme met twee brandpunten
 Ellips (taalkunde) - weglating van woorden in de taalkunde
 Ellips (blad) - orthodox-protestants blad uitgebracht door de Evangelische Hogeschool
 ELLIPS - het acroniem voor Electronic Large-value Interbank Payment System, een valuta-omrekensysteem
 Ellips (piano) - een beweging van de hand bij het pianospelen
 ovaal - wordt soms foutief gebruikt als synoniem voor een ellipsvorm; het begrip ovaal is veel zwakker gedefinieerd dan het begrip ellips.